Альфонс Шухтер († 1934), австрійський окружний начальник
 Бернд Шухтер (народився у 1977 р.), австрійський письменник і видавець
 Габріеле Шухтер (* 1956), австрійська кіно- і театральна актриса
 Георг Шухтер (1952-2001), австрійський актор
 Рафаель Шухтер (* 1975), австрійський актор

Див. також
 Шухт